Жак Дусе
 Дусе, Жак (1853—1929) — французский модельер, коллекционер и меценат
 Дусе, Жак — французский яхтсмен, участник Летних Олимпийских игр 1900 года
 Дусе, Жак (1924—1994) — французский художник-сюрреалист
 Дусе, Жак (1925—2009) — французский певец и директор театра
 Дусе, Жак (род. 1940) — канадский спортивный комментатор